Johann von Mörs ist der Name folgender Personen:

* Johann Heinrich von Mörs († 1728), deutscher Priester und Offizial
 Johann Heinrich Augustin von Mörs († 1730), deutscher Priester und Offizial